Condado de Clay es el nombre de 18 condados en Estados Unidos. La mayoría reciben su nombre en honor a Henry Clay, Senador y estadista estadounidense:

 Condado de Clay (Alabama)
 Condado de Clay (Arkansas) (por John Clayton, originalmente denominado Condado de Clayton)
 Condado de Clay (Carolina del Norte)
 Condado de Clay (Dakota del Sur)
 Condado de Clay (Florida)
 Condado de Clay (Georgia)
 Condado de Clay (Illinois)
 Condado de Clay (Indiana)
 Condado de Clay (Iowa) (por Henry Clay, Jr., hijo de Henry Clay y soldado en la Intervención estadounidense en México)
 Condado de Clay (Kansas)
 Condado de Clay (Kentucky) (por Green Clay, primo de Henry Clay, miembro de la Legislatura Estatal de Kentucky)
 Condado de Clay (Minnesota)
 Condado de Clay (Misisipi)
 Condado de Clay (Misuri)
 Condado de Clay (Nebraska)
 Condado de Clay (Tennessee)
 Condado de Clay (Texas)
 Condado de Clay (Virginia Occidental)